Tiedemann Giese (1480–1550) – biskup chełmiński i warmiński
 Tiedemann Giese (1543–1582) – syn Georga, sekretarz królewski i dyplomata
 Tiedemann Giese (1491–1556) – burmistrz i burgrabia Gdańska
 Tiedemann Giese (1577–1640) – rajca gdański, burgrabia